Die Egyptian Premier League 1990/91 war die 34. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum zweiten Mal seit 24 Jahren Ismaily SC. Neu in der Liga waren El Mansoura SC, Al-Sekka Al-Hadid, Al-Merreikh, Gomhuriat Shebin, Al Koroum, Port Fouad und Aswan SC.

Von den Aufsteigern waren Gomhuriat Shebin, Port Fouad und Aswan SC erstmals in Ägyptens höchster Spielklasse vertreten.

Da die Anzahl der Mannschaften in der nächsten Saison wieder auf 14 verringert wurde, stiegen sieben Mannschaften ab.

Modus 

Nach der letzten Saison zwei Jahre zuvor wurde die Anzahl der Mannschaften von zwölf auf 18 erhöht. Jede der 18 Mannschaften spielte je zweimal gegeneinander. Im Gegensatz zur Vorsaison wurden die Punkte wieder der Zwei-Punkte-Regel ermittelt.

Tabelle

Meisterschafts-Playoff 

Da Ismaily SC und der Titelverteidiger al Ahly SC punktegleich waren, wurde ein Entscheidungsspiel ausgetragen, um den Meister zu ermitteln. Dieses Spiel wurde in al-Mahalla al-Kubra und Ismaily SC konnte es mit 2:0 gewinnen. Die Torschützen waren Besheer Abdel Samad und Atef Abdel Aziz.

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1990/91